Pseudostegia är ett släkte av svampar. Pseudostegia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudostegia